Helmut Bradl (1961. november 17. –) korábbi német motorversenyző, a MotoGP negyedliteres géposztályában világbajnoki második helyezett. Fia, Stefan szintén motorversenyző.

Teljes MotoGP-eredménylistája

Pontozás 1969-től 1987-ig:

Pontozás 1988-tól 1992-ig:

Pontozás 1993 óta:

Források

Német motorversenyzők
1961-ben született személyek
Élő személyek